Band FM Vitória da Conquista é uma emissora de rádio brasileira sediada na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que está presente no mercado de radiodifusão desde 1983. Líder de audiência no segmento popular jovem, transmite a programação da Band FM para a cidade e região do entorno.  Pertence ao Grupo Bandeirantes e transmite seu sinal pela frequência em FM, 99.1 MHz. Operou na frequência 97.5 MHz até a década de 90, quando inaugurou seu novo transmissor na frequência atual.

A emissora produz seus programas locais, assim como retransmite a programação gerada de São Paulo.

Em junho de 2019, a emissora lançou uma nova programação local em um evento que também contemplou a volta da TV Band Bahia à cidade. Foram lançados os programas "Jornal BandNews", "Curte Aí" e "Toca Todas", Já o  o "Band Revista" foi alterado para às 18h.

Programas Locais 

Manhã Show Band FM - Das 9h às 11h, com apresentação de Zenon Barbosa
Jornal BandNews - Das 12h15 às 13h40, com a equipe jornalística
Curte Aí - Das 13h40 às 16h com apresentação de Paulo Martins
De tudo na Band - Das 16h às 17h, com apresentação de Adão Albuquerque
Arquivo da Band - Das 17h às 18h com apresentação de Marcelo Bonfá
Band Revista - Das 18h às 19h, com apresentação de Marcos Ferreira e Rossane Nascimento
Sabadaço - aos sábados, das 9h às 12h, com Marcos Ferreira e elenco

Ver Também
Band FM

Ligações externas 
 

Estações de rádio fundadas em 1983
Vitória da Conquista
Band FM
Band FM
Band FM